Schemenauer ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Theodor Schemenauer (1776–nach 1799), deutscher Theaterschauspieler
 Paul Heinrich Schemenauer (vor 1833–nach 1841), deutscher Geiger